Энерговооружённость труда — показатель, характеризующий отношение затрат всех видов энергии, использованной в производственном процессе, к численности рабочих.

Энерговооружённость транспортного средства — отношение мощности двигательной установки к массе транспортного средства (синоним удельная мощность). Может иметь размерность Вт/кг, л. с./кг и тому подобные. Как правило, чем выше энерговооружённость — тем выше скорость и манёвренность транспортного средства. Для летательных аппаратов выделяют характеристику тяговооружённость.

Примеры 

Транспорт
Движители